40-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 40-я параллель северной широты
 40-я параллель южной широты

Также 
  - киноальманах.

См. также 
 40-й меридиан восточной долготы
 40-й меридиан западной долготы